Jalon peut désigner :

 Jalón (Alicante), une commune d’Espagne, dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne.
 Le Jalón, une rivière espagnole, affluente de l'Ebre.
 Un jalon (gestion de projet) marque l'achèvement d'un paquet de travail ou de la phase d'un projet.
 Un jalon est un  qui sert en topographie à mesurer (d'où le verbe jalonner). 
 JALON est un environnement web d’apprentissage centré autour de l’enseignant et développé au sein de l’Université Nice Sophia Antipolis (UNS).